
Termin -{AAU}- ima više značenja.

 Genetički kod za asparagin
 Akutne anteriorni uveitis, inflamacija srednjeg sloja oka